een onderdeel van een (zeil)boot, zie Verstaging
 Stag (motorfiets), een Brits historisch motorfietsmerk
 Stag (bier), een biermerk uit Trinidad en Tobago
 Stag (2013), een Canadese film uit 2013